Плање може бити:

 Плање (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Плање (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република

или
 Вјежовата Плање, насељено мјесто у округу Чешки Крумлов, Јужночешки крај, Чешка Република